markt (economie), de economische markt
markt (winkel), de markt als plaats om dingen te kopen

Plaatsen
 Markt (Beusichem)
 Markt (Bredevoort)
 Markt (Brugge)
 Markt (Culemborg)
 Markt (Delft)
 Markt (Deurne)
 Markt (Ede)
 Markt (Eindhoven)
 Markt (Frankfurt am Main)
 Markt (Gavere)
 Markt (Geertruidenberg)
 Markt (Geleen)
 Markt (Gouda)
 Markt van Helsinki
 Markt ('s-Hertogenbosch)
 Markt (Lokeren)
 Markt (Maastricht)
 Markt (Middelburg)
 Markt (Roermond)
 Markt (Rosmalen)
 Markt (Sittard)
 Markt (Steenbergen)
 Markt (Venlo)
 Markt (Vlaardingen)
 Markt (Wijk bij Duurstede)
 Markt (Zaltbommel)
 Markt (Zele)
 Markt (Zottegem)

Zie ook 
Grote Markt (doorverwijspagina)
Oude Markt (doorverwijspagina)
Nieuwe Markt (doorverwijspagina)